Charles Osborne peut désigner :
 Charles Osborne (v. 1893–1991), américain qui hoqueta continuellement durant 68 ans (1922-1990) ;
 Charles Osborne (1927-2017), journaliste et écrivain australien, auteur de travaux de classement des œuvres de grands compositeurs, mais aussi de novellisations de plusieurs pièces de théâtre d'Agatha Christie.